Miljana je lahko:
 Miljana, žensko osebno ime 
 Miljana, naselje na hrvaškem